Yesan kan syfta på:

 Yesān, ort, Västazarbaijan, Iran
 Yesan-gun, landskommun i Södra Chungcheong, Sydkorea
 Yesan-eup, köping i Yesan-gun i Södra Chungcheong, Sydkorea
 Yesan (producent), argentinsk rapproducent